Зелёная богиня () может означать:

 «Зелёная богиня» —  популярная театральная пьеса Уильяма Арчера 1921 года.
 «Зелёная богиня» — американский немой фильм режиссёра 1923 года.
 «Зелёная богиня» —  американский приключенческий фильм режиссёра Альфреда Грина 1930 года.
 «The Green Goddess» — альбом 2001 года Diabolique
 Зелёная богиня  — американская салатная заправка или соус, названная по пьесе 1921 года.